Bobeka steht für:
 Bobeka (Kongo), Dorf in der Demokratischen Republik Kongo

Bobeka ist der Familienname folgender Personen:
 Pascaline Bobeka, kongolesische Handballtrainerin und Olympiateilnehmerin 1980 

Siehe auch:
Bobek